trosaardbeispinazie (Blitum capitatum)
 rode aardbeispinazie (Blitum virgatum)
 het geslacht spiesganzenvoet (Blitum)